Secretary steht für:
 Secretary (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Steven Shainberg (2002)
 Sekretär oder Sekretärin, ein(e) Mitarbeiter(in) zur Erledigung von Büroarbeiten
 Department secretary, in vielen englischsprachigen Staaten der Titel des Leiters eines Ministeriums (department), siehe Minister#Begriff

Siehe auch:
 Generalsekretär
 Secretary of Defense, Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten
 Secretary of State
 Staatssekretär
 Sekretär (Begriffsklärung)